Большой шлем ():

В спорте, карточных играх, а также охоте — специальный термин для обозначения определённых крупных достижений:
 В африканской охоте — добыча хотя бы по одному экземпляру из всех видов «большой пятёрки».
 В бейсболе гранд-слэм — удар с хоум-раном в ситуации, когда все базы заняты раннерами, что позволяет команде набрать сразу 4 очка.
 В бридже — контракт, при котором пара игроков обязуется взять все взятки в сдаче и берёт их.
 В настольном теннисе — победы в одиночном разряде на Олимпийских играх, на Чемпионате мира и на Кубке мира в карьере одного игрока.
 В путешествиях «The Explorer's Grand Slam» — покорение наивысших семи вершин семи континентов («7 Summits»), а также Северного и Южного полюсов планеты (7+2).
 В регби — победа во всех матчах розыгрыша Кубка шести наций.
 В рестлинге — необходимо выиграть четыре титула: главный, вторичный, третичный и командный.
 В ряде видов спорта — выигрыш за один сезон всех четырёх турниров Большого шлема:
 В гольфе — четыре самых крупных турнира: The Masters, US Open, The Open Championship, PGA Championship.
 В теннисе — турниры Большого шлема, четыре самых крупных турнира: Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Франции, Уимблдонский турнир и Открытый чемпионат США.
 В реал-теннисе — четыре самых крупных турнира: Открытый чемпионат Австралии, Открытый чемпионат Британии, Открытый чемпионат Франции, Открытый чемпионат США.
 В сёги — завоевание всех профессиональных титулов.
 В Формуле-1 — достижение гонщика, показавшего лучшее время круга в квалификации и гонке, лидировавшего в гонке от старта до финиша и одержавшего в ней победу. Большой шлем считается исключительным достижением, хотя за него не дают ни очков, ни иных наград.
 В кёрлинге — ежегодный турнир, проводимый канадским англоязычным спортивным каналом Sportsnet и состоящий из определенных, самых крупных турниров: Masters, Canadian Open, National, Players' Championship, Tour Challenge, Champions Cup (по состоянию на сезон 2022-23).

В военной истории:
 Grand Slam — сейсмическая бомба, применявшаяся Королевскими ВВС против важных стратегических объектов в годы Второй мировой войны.

См. также 
 Шлем (значения)
 Топфхельм (в переводе — «большой шлем») — тип шлема у европейских рыцарей.
 «Большой шлем» — рассказ Леонида Андреева, написанный в 1899 году.

Примечания